Европейский комиссар (Еврокомиссар) — один из 27 членов Европейской комиссии, возглавляемой Председателем Европейской комиссии.

Каждый комиссар отвечает за определённую область деятельности Евросоюза. В терминах национальных правительств Европейский комиссар является аналогом министра.

Комиссарские портфели 
Составление и распределение портфелей определяется председателем комиссии и не всегда соответствует её департаментам (генеральным директоратам). На 2010 год имеются следующие портфели:
 председатель Европейской комиссии;
 верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности;
 комиссары по вопросам юстиции и равенству;
 комиссар по вопросам конкуренции;
 комиссар по транспорту;
 комиссар по цифровым технологиям;
 комиссар по вопросам промышленности и предпринимательства;
 комиссар по межинституциональным отношениям и административным делам;
 комиссар по охране окружающей среды;
 комиссар по экономическим и финансовым вопросам;
 комиссар по развитию;
 комиссар по внутреннему рынку и сфере услуг;
 комиссар по образованию, культуре, многоязычию и делам молодежи;
 комиссар по налогообложению и таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством;
 комиссар по торговле;
 комиссар по здравоохранению и правам потребителей;
 комиссар по исследованиям, инновациям и науке;
 комиссар по бюджету и финансовым программам;
 комиссар по морским делам и рыболовству;
 комиссар по энергетике;
 комиссар по региональной политике;
 комиссар по вопросам климата;
 комиссар по расширению и политике соседства;
 комиссар по вопросам занятости, социальным вопросам и политике социальной интеграции;
 комиссар по внутренним делам;
 комиссар по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному реагированию;
 комиссар по сельскому хозяйству и сельскохозяйственному развитию;
 комиссар по цифровизации и информации.

См. также 
 Комиссия Баррозу (до 2014 года)
 Комиссия Юнкера (с 2014 года)
 Комиссия фон дер Ляйен (с 2019 года)

Примечания

Ссылки 
 Кодекс поведения комиссара.  ec.europa.eu